«Тихая Земля» (, редко «Тихая планета») — новозеландский кинофильм 1985 года. Экранизация одноимённого произведения Крэйга Харрисона.

Сюжет 
Главный герой просыпается и обнаруживает, что он последний человек на Земле. Вся остальная жизнь бесследно исчезла. Судя по всему, это стало следствием научного эксперимента, в разработке которого он принимал участие. Фильм заставляет зрителя задуматься, а что бы он делал на месте главного героя — последнего человека на Земле.

В ролях 
 Бруно Лоуренс — Зак Хобсон
 Элисон Рутледж — Джоанна
 Пит Смит — Апи
 Анзак Уоллес — друг Апи
 Норман Флетчер — Перрин
 Том Хайд — учёный

Примечания

Ссылки 

Фантастические фильмы 1985 года
Фантастические фильмы Новой Зеландии
Фильмы на английском языке
Фильмы-антиутопии 1980-х годов
Постапокалиптические фильмы